Ловибонд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ловибонд, Джозеф Уильямс (1833−1918) — британский пивовар, который изобрел колориметр для оценки качества пива.
 Ловибонд, Офелия (род. 1986) — английская актриса.